Cinder Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cinder Butte (Colorado)	
 Cinder Butte (Clark County, Idaho)	
 Cinder Butte (Jerome County, Idaho)	
 Cinder Butte (Shasta County, Kalifornien, 1337 m)	
 Cinder Butte (Shasta County, Kalifornien, 1542 m)	
 Cinder Butte (Siskiyou County, Kalifornien)	
 Cinder Butte (New Mexico)	
 Cinder Butte (Oregon)